Волжский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Волжский сельсовет — в Наримановском районе Астраханской области.
 Волжский сельсовет — в Сокольском районе Нижегородской области.
 Волжский сельсовет — в Курманаевском районе Оренбургской области.